Nadja puede referirse a:

 Nadja, novela de André Breton.
 Ashita no Nadja, serie de anime.
 Nadja, escritor e ilustrador francés de libros infantiles y cómics.
 Nadja, banda canadiense de drone doom.